Der Name Erguel bezeichnet:

 Herrschaft Erguel, eine Vogtei im Fürstbistum Basel, die vom 13. Jahrhundert bis 1797 bestand
 Burgruine Erguel, ehemaliger Sitz der Herrschaft Erguel in der Gemeinde Sonvilier im Kanton Bern